Antoni Pladevall i Font, historiador i sacerdot català (n. 1934)
 Antoni Pladevall i Arumí, escriptor català (n. 1961)